Archbold est un patronyme porté notamment par :

 Richard Archbold (1907-1976), homme d'affaires et zoologiste américain ;
 Shane Archbold (1989-), coureur cycliste néo-zélandais.

Divers 
 Diverses espèces d'oiseaux nommées en hommage à Richard Archbold :
 égothèle d'Archbold
 engoulevent d'Archbold
 jardinier d'Archbold, un passereau
 newtonie d'Archbold
 Archbold, village dans le comté de Fulton (Ohio).